Die Gold Flake Open 1996 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. April 1996 in Neu-Delhi stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1996 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es gehörte zur International Series.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1996
Tennisturnier in Delhi